Il toponimo Moşna può riferirsi a diverse località della Romania:
 Moșna, comune del distretto di Iași
 Moșna, comune del distretto di Sibiu